Grassilli – cognome italiano
 Raoul Grassilli – attore italiano
 Roberto Grassilli – fumettista, illustratore e cantante italiano